Геометрическая алгебра — может означать:
 Геометрическая алгебра — подход к математике, использующийся в Древней Греции, в котором все математические понятия определяются через геометрические объекты.
  — математическая структура, частный случай алгебры Клиффорда.

См. также 
 Алгебраическая геометрия